The Champ (computerspel), een videospel van Linel
The Champ (1931), een film van King Vidor
The Champ (1979), een film van Franco Zefferelli